Вихор — атмосферне утворення, що характеризується обертанням повітря навколо деякої осі.
 Вихор (міфологія) — вияв нечистої сили.
 Вихор Мерсенна — генератор псевдовипадкових чисел, запропонований Макуто Матсумото і Такеджі Нушиміро.
 Вихор (футбольний клуб) — український аматорський футбольний клуб з с. Ямниця на Івано-Франківщині.

Зброя 

 Вихор (ракетний комплекс) — радянський протичовновий ракетний комплекс.
 Вихор (ПТРК) — радянський протитанковий ракетний комплекс.
 СР-3 «Вихор» — компактний російський автомат.

 Вихор Олександр Олександрович (195—2020) — білоруський активіст, учасник протестів проти фальсифікацій на президентських виборах в Білорусі 2020 року.
 Вихор Олександр Олександрович — сержант Збройних сил України, кавалер ордена «За мужність» ІІІ ступеня.

Примітки